Тереса Кабаррус (1773—1835) — іспанська дворянка, відома як Сеньйора з Термідору.
 Франсіско Кабаррус (1752—1810) — іспанський фінансист французького походження.